Колонија Дијана Лаура има више значења:

 Колонија Дијана Лаура (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија Дијана Лаура, Ринконада (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику